Idioma escocés puede referirse a:
 El gaélico escocés (Gàidhlig), una lengua celta hablada por los antiguos escotos y que pervive en la actualidad en la región noroeste de Escocia (Highlands e islas Hébridas principalmente).
 El idioma escocés (Scots o Lallans), una lengua germánica occidental del grupo anglo-frisio, descendiente del inglés medio septentrional hablado en Northumbria, y hablado actualmente en algunas zonas de Escocia, Irlanda del Norte y el [ondado de Donegal de la República de Irlanda.
 El inglés escocés o inglés de Escocia, que agrupa a los dialectos del idioma inglés hablados en la actualidad en Escocia.